Деро́н Ма́йкл Уи́льямс (; родился 26 июня 1984 года в Паркерсберге, штат Западная Виргиния) — американский бывший профессиональный баскетболист. Был выбран под третьим номером на драфте НБА 2005 года командой «Юта Джаз». В 2006 году был включён в первую сборную новичков НБА, в 2008 и 2010 годах был включён во вторую сборную всех звёзд НБА, трижды, в 2010, 2011 и 2012 годах, принимал участие в Матче всех звёзд НБА. В составе сборной США стал чемпионом Америки 2007 года и олимпийским чемпионом 2008 года.

В июле 2011 года Уильямс объявил, что будет с осени того же года выступать за турецкий «Бешикташ», если локаут в НБА к этому времени не закончится.

23 ноября 2011 года поставил личный рекорд результативности в матче Кубка вызова против команды «Гёттинген». Американский разыгрывающий провёл на площадке 36 минут, за которые набрал 50 очков (10 из 13 реализованных бросков со средней и ближней дистанции, 7 из 10 трёхочковых и 9 из 11 штрафных), а также совершил 3 подбора и передачу.

Статистика

Статистика в НБА

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Дерона Уильямса
 

Баскетболисты США
Игроки сборной США по баскетболу
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2008 года
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2012 года
Олимпийские чемпионы от США
Чемпионы летних Олимпийских игр 2008 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 2012 года
Чемпионы Америки по баскетболу
Игроки «Юта Джаз»
Игроки «Нью-Джерси Нетс»
Игроки «Бруклин Нетс»
Игроки БК «Бешикташ»
Игроки «Даллас Маверикс»
Игроки «Кливленд Кавальерс»